Гран-при Франции 1953 года (официально XL Grand Prix de l'ACF) — автогонка, прошедшая 5 июля 1953 года на трассе Реймс-Гу, Реймс, Франция. Она стала пятой гонкой сезона 1953. Гонку выиграл Майк Хоторн.

Квалификация

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Альберто Аскари — 2:41,2
 Быстрый круг:   Хуан Мануэль Фанхио - 2:41,0 (25 круг, 186,64 км/ч)
 Первая победа Майка Хоторна
 Десятая поул-позиция Альберто Аскари (новый рекорд)

Положение в чемпионате после Гран-при 

* В чемпионате засчитывались только 5 лучших результатов.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Франции